— город в Японии, находящийся в префектуре Канагава.

Географическое положение 
Город расположен на острове Эносима и в префектуре Канагава региона Канто. С ним граничат города Иокогама, Аясе, Эбина, Камакура, Тигасаки, Ямато и посёлок Самукава.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Pinus thunbergii, цветком — глициния, птицей — обыкновенный зимородок.

Эксперимент с автономным такси 
В 2016 году в городе будет проводиться эксперимент по использованию такси без водителя

Города-побратимы 
  Майами-Бич, США (1959)
  Мацумото, Япония (1961)
  Куньмин, Китай (1981)
  Уинсор, Канада (1987)  
  Порён, Республика Корея (2002)

Примечания

Ссылки 
 
  Fujisawa SST Square
 Официальный сайт

Города префектуры Канагава
Эносима